Erik Uddenberg ist der Name folgender Personen:

* Erik Uddenberg (Politiker) (1880–1945), schwedischer Politiker und Arzt
 Erik Uddenberg (Dramatiker) (* 1963), schwedischer Dramatiker, Dramaturg und Drehbuchautor